Серге́й Була́вин:
 Булавин, Сергей Викторович (род. 1973) — российский футболист.
 Булавин, Сергей Петрович (род. 1960) — российский государственный деятель, помощник председателя Правительства РФ, заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-лейтенант полиции.